

Топонім 

 Вергара (Бергара) — муніципалітет у провінції Гіпускоа.

  — муніципалітет у департаменті Кундінамарка.

 Вергара — місто в департаменті Трейнта-і-Трес.

Прізвище 

 Габріела Вергара ( 1974) — венесуельська актриса.
 Джерсон Вергара ( 1994) — колумбійський футболіст, захисник.
 Каталіна Верґара ( 1981) — чилійський режисер.
 Лалейн Вергара ( 1987) — американська співачка й актриса.
 Серхіо Вергара Саес ( 1994) — чилійський футболіст.
 Софія Вергара ( 1972) — колумбійська актриса.
 Херсон Вергара ( 1994) — колумбійський футболіст.
 Хорхе Вергара ( 1955) — мексиканський підприємець і кінопродюсер.

Див. також 
 Бергара (значення)